Chmelař může být:

člověk věnující se chmelařství, tedy pěstování chmele
Chmelař (rybník), umělá vodní plocha u Úštěka v okrese Litoměřice
Chmelař (příjmení)

Podobná slova 
 Chmela
 Chmelík (příjmení)
 Chmelíček